Grußendorf bezeichnet

 den Ortsteil Grußendorf der Gemeinde Sassenburg, Landkreis Gifhorn, Niedersachsen
 einen Familiennamen
 Arne Grußendorf (* 1958), Rechtsanwalt und Fachanwalt für Versicherungsrecht in Schwäbisch Hall
 Frank Grußendorf (* 1962), Rechtswissenschaftler
 Friedrich Grußendorf (1871–1958), Pastor